Donis ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasios Donis (* 1996), griechischer Fußballspieler
 Camille Donis (1917–1988), belgischer Forstwirt und Hydrobiologe
 Christos Donis (* 1994), griechischer Fußballspieler
 Georgios Donis (* 1969), griechischer Fußballspieler und -trainer
 Ralf Donis (* 1968), deutscher Rocksänger, DJ und Entertainer
 Roberto Donís (1934–2008), mexikanischer Künstler

Siehe auch:
 O’Donis